La Third Division 1933-1934 è stato il 14º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 13º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Barnsley (Third Division North) e Norwich City (Third Division South).

Stagione

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1934-1935.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1934-1935.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1933-1934
 Second Division 1933-1934
 FA Cup 1933-1934
 FA Charity Shield 1934

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1933
Calcio nel 1934
1933-1934